Frode Olsen (1952) norvég operaénekes (basszus)
 Frode Olsen (1967) norvég labdarúgókapus